Ледо Иво (; 18 января 1924, Масейо — 23 декабря 2012, Севилья) — бразильский поэт и прозаик.

Биография и творчество 
В 1940 приехал в Ресифи, в 1943 — в Рио-де-Жанейро, окончил юридический факультет университета. Дебютировал как поэт, первый сборник выпустил в 1944, принадлежит к поколению 1945 года. В 1953—1954 путешествовал по Европе. Занимался журналистикой, переводами (Джейн Остин, Мопассан, Достоевский, Артюр Рембо и др.).

Неожиданно скончался от инфаркта в Севилье, куда приехал, чтобы встретить Рождество.

Произведения

Поэзия 
 As imaginações. Rio de Janeiro: Pongetti, 1944
 Ode e elegia. Rio de Janeiro: Pongetti, 1945
 Acontecimento do soneto. Barcelona: O Livro Inconsútil, 1948
 Ode ao crepúsculo. Rio de Janeiro: Pongetti, 1948
 Cântico. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1949
 Linguagem: (1949—1951). Rio de Janeiro, J. Olympio, 1951
 Ode equatorial. Niterói: Hipocampo, 1951
 Acontecimento do soneto. Incluindo Ode à noite. 2. ed. Rio de Janeiro: Orfeu, 1951
 Um brasileiro em Paris e O rei da Europa. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1955
 Magias. Rio de Janeiro: Agir, 1960
 Uma lira dos vinte anos (contendo: As imaginações, Ode e elegia, Acontecimento do soneto, Ode ao crepúsculo, A jaula e Ode à noite). Rio de Janeiro: Liv. São José, 1962
 Estação central. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1964
 Rio, a cidade e os dias: crônicas e histórias. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1965
 Finisterra. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1972
 O sinal semafórico (contendo: de As imaginações à Estação central). Rio de Janeiro: J. Olympio, 1974
 O soldado raso. Recife: Edições Pirata, 1980
 A noite misteriosa. Rio de Janeiro: Record, 1982
 Calabar. Rio de Janeiro: Record, 1985
 Mar Oceano. Rio de Janeiro: Record, 1987
 Crepúsculo civil. Rio de Janeiro: Topbooks, 1990
 Curral de peixe. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995
 Noturno romano. Teresópolis: Impressões do Brasil, 1997
 O rumor da noite. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2000
 Plenilúnio. Rio de Janeiro: Topbooks, 2004
 Réquiem, Rio de Janeiro: A Contracapa, 2008 (премия Casa de las Americas)
 Poesia Completa — 1940—2004. Rio de Janeiro: Topbooks, 2004

Романы 
 As alianças (Prêmio da Fundação Graça Aranha). Rio de Janeiro: Agir, 1947; 2.a ed., Rio, Editora Record, 1982; 3.a ed., Coleção Aché dos Imortais da Literatura Brasileira. São Paulo: Editora Parma, 1991; 4ª edição, Belo Horizonte: Editora Leitura, 2007
 O caminho sem aventura. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1948; 2.a ed. revista, Rio de Janeiro: Edições O Cruzeiro, 1958; 3.a ed., Rio de Janeiro: Editora Record, 1983
 O sobrinho do general. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964; 2.a ed., Editora Record, 1981
 Ninho de cobras (V Prêmio Walmap). Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1973; 2.a ed., Editora Record, 1980; 3.a ed. Editora Topbooks, 1997; 4ª ed. Maceió: Editora Catavento.
 A morte do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Record, 1984; 2.a ed., São Paulo: Círculo do Livro, 1990; 3ª Edição, Belo Horizonte: Editora Leitura, 2007

Новеллы 
 Use a passagem subterrânea. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1961
 O flautim. Rio de Janeiro: Bloch, 1966
 10 contos escolhidos. Brasília: Horizonte, 1986
 Os melhores contos de Lêdo Ivo. São Paulo: Global, 1995
 Um domingo perdido. São Paulo: Global, 1998

Эссе 
 Lição de Mário de Andrade. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1951
 O preto no branco. Exegese de um poema de Manuel Bandeira. Rio de Janeiro: Liv. São José, 1955
 Raimundo Correia: poesia (apresentação, seleção e notas). Rio de Janeiro: Agir, 1958
 Paraísos de papel. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1961
 Ladrão de flor. Capa de Ziraldo Rio de Janeiro: Elos, 1963
 O universo poético de Raul Pompéia. Em apêndice: Canções sem metro, e Textos esparsos [de Raul Pompéia]. Rio de Janeiro: Liv. São José, 1963
 Poesia observada. (Ensaios sobre a criação poética, contendo: Lição de Mário de Andrade, O preto no branco, Paraísos de papel e as seções inéditas Emblemas e Convivências). Rio de Janeiro: Orfeu, 1967
 Modernismo e modernidade. Nota de Franklin de Oliveira. Rio de Janeiro: Liv. São José, 1972
 Teoria e celebração. São Paulo: Duas Cidades, 1976
 Alagoas. Rio de Janeiro: Bloch, 1976
 A ética da aventura. Rio de Janeiro: F. Alves, 1982
 A república da desilusão. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995
 O Ajudante de mentiroso. Rio de Janeiro:Educam/ABL, 2009
 João do Rio. Rio de Janeiro: ABL, 2009

Автобиографические сочинения 
 Confissões de um poeta. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1979
 O aluno relapso. São Paulo: Massao Ohno, 1991

Публикации на русском языке 
 Биография, стихи в переводе Вл. Резниченко

Признание 
Удостоен многих национальных премий и наград, в том числе премии Жабути (1973, 2001). Член Бразильской академии литературы (1986). Стихи и проза переведены на основные европейские языки.

Ссылки 
 На сайте Бразильской академии литературы 

Писатели Бразилии
Поэты Бразилии
Эссеисты Бразилии
Умершие от инфаркта миокарда
Эссеисты по алфавиту